Baciu heißen die Orte

 Baciu (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Baciu (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman

Baciu ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Baciu (1978–2015), rumänischer Fußballspieler
 Cornelia Baciu, Politikwissenschaftlerin
 Diana Baciu (* 1994), moldauische Schachspielerin
 Eugen Baciu (* 1980), rumänischer Fußballspieler
 Ioana Baciu (* 1990), rumänische Volleyballspielerin
 Ion Baciu (* 1944), rumänischer Ringer